

Toponyme 
 Guéron, une commune du Calvados en France.

Patronyme 

 David Guéron, un artiste verrier (1892 – 1950).
 Jules Guéron, un résistant et physicien français (1907 - 1990) ;